Niemcy:
 Köpenick – dzielnica Berlina
 Köpenick – dawny okręg administracyjny (Bezirk) w Berlinie

Osoby:
 Kapitan z Köpenick – pruski szewc

Inne:
 Köpenick – ratusz w Berlinie
 Köpenick – zamek
 Köpenicker SC – klub piłki siatkowej

Zobacz też:
 Treptow-Köpenick